Dana Scully (Annapolis, 23 februari 1964) is een personage uit de Amerikaanse televisieserie The X-Files. Ze wordt gespeeld door Gillian Anderson.

Biografie 

Scully werd op 23 februari 1964 in Annapolis geboren als dochter van William Scully, een marinekapitein, en Margareth Scully. Ze studeerde natuurkunde en geneeskunde en werkt als FBI-agent. Verder is ze meer sceptisch over paranormale verschijnselen dan haar collega Fox Mulder.

Stamboom 

Personage uit The X-Files